Соревнования в командном первенстве по прыжкам с большого трамплина (HS130) среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 4 марта.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017